Школа № 148 — средняя общеобразовательная школа в Хорошёвском районе города Москвы. В 2014 году была присоединена к школе № 1288, и бывшие корпуса школы № 148 стали структурными подразделениями № 5 и 6 школы № 1288.

История 

Школа № 148 была открыта в 1935 году при военном городке на Ходынском поле. Четырёхэтажное здание было построено по типовому проекту архитектора В. Н. Владимирова. Неподалёку от школы в небольшом деревянном здании находился её филиал. Там располагался ликбез, годе взрослые могли обучаться грамоте. Помощь в воспитательной работе оказывал шефствовавший над школой завод им. Авиахима. Работники завода часто проводили беседы со школьниками.

В 1941—1943 годах во время Великой Отечественной войны школа была закрыта, и в её здании размещалась воинская часть. В 1941 году в школе формировалось народное ополчение. В мае 1942 года здесь был сформирован 72-й гвардейский миномётный полк, о чём свидетельствует мемориальная доска на здании школы.

После войны более 30 лет школу возглавляла заслуженный учитель РСФСР Мария Васильевна Гидзинская. Существовала традиция — выпускники перед последним звонком сажали напротив здания школы кусты смородины, жасмина и шиповника. На школьном участке простирался вишнёвый сад. В 1959 году была построена теплица. Выращенные там овощи использовались для школьных завтраков, а цветы участвовали в ежегодных выставках.

В 1977 году директором школы стала заслуженный учитель РФ Екатерина Александровна Елесина. К 40-летию Победы в школе был открыт музей «Орден в твоем доме». В 1988 году на месте школьного вишнёвого сада по типовому проекту был построен новый учебный корпус, соединённый переходом со старым. Фруктовые деревья и теплица до настоящего времени не сохранились.

Школа № 148 в числе первых в Москве перешла на режим пятидневной учебной недели. В школе появились гимназические классы с особой программой и классы коррекционно-развивающего обучения. В качестве эксперимента углублённо изучались история, литература, физика и математика. В 1995—1996 учебном году была открыта экспериментальная площадка непрерывного художественного обучения.

В 2013 году в школе открылся этнографический музей «Русская горница». В том же году школа № 148 заняла 203 место в рейтинге лучших школ Москвы, составленном департаментом образования по результатам образовательной деятельности.

В 2014 году в результате объединения школ вошла в состав школы № 1288 как структурные подразделения № 5 (первый корпус) и № 6 (второй корпус).

Директора школы

Известные выпускники 
 Дубинин, Сергей Константинович — российский экономист, председатель Центрального банка России (1995—1998).
 Маликов, Дмитрий Юрьевич — советский и российский композитор, пианист, певец, актёр, продюсер и телеведущий.
 Уланов, Алексей Николаевич — советский фигурист, выступавший в парном катании.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Старый официальный сайт школы № 148

Школы Москвы
Хорошёвский район